Ша́хнаво́з / Shahnavoz () — государственный музыкальный телеканал Республики Таджикистан. Вещание телеканала ведётся круглосуточно с 13 ноября 2017 года на всей территории Таджикистана. В других странах телеканал доступен только через кабельное и спутниковое телевидение, а также через интернет.

Телеканал функционирует при Комитете по телевидению и радиовещанию Республики Таджикистан, на базе государственного телеканала «Таджикистан», но на отдельном канале.

Так как телеканал является музыкальным, основную часть эфира канала составляет музыкальная продукция (песни и клипы, концерты), а также передачи и программы, посвящённые музыке и шоу-бизнесу. Телеканал практически полностью вещает на таджикском языке.

Общая численность аудитории телеканала составляет около 20 миллионов человек. Из них, почти восемь миллионов приходится на Таджикистан, а остальная часть аудитории телеканала проживает в Афганистане, Узбекистане, Иране, России, в странах Европейского союза и США.

Примечания 

Телеканалы Таджикистана
Телеканалы на таджикском языке
Музыкальные телеканалы